Усть-Нацигун — село в Карымском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Кайдаловское».

География 
Село находится в центральной части района, на левом берегу реки Ингоды, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от посёлка городского типа Карымское. Абсолютная высота — 569 метров над уровнем моря. Площадь населенного пункта составляет 0,169 км².
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, сухой. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −20 — −25°С, температура самого тёплого (июля) — 18°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет около 400 мм.
Часовой пояс

История 
Населенный пункт был основан в 1677 году оседлыми тунгусами князя Гантимура и первоначально назывался Кокуйское. В 1822 году поселение вошло в состав Урульгинской инородной управы Урульгинской степной Думы.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,3 %, женщины — соответственно 46,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 45 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Дорожная
 ул. Набережная

Примечания 

Населённые пункты Карымского района